Bushy Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bushy Lake (Crittenden County, Arkansas)
 Bushy Lake (Hempstead County, Arkansas)
 Bushy Lake (St. Francis County, Arkansas)
 Bushy Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Bush Lake